ładunek (amunicja)
 ładunek (fizyka)
 ładunek (transport)

Zobacz też